Desa Ambit kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ambit (administrativ by i Indonesien, lat -6,85, long 108,01), Jawa Barat, 
 Desa Ambit (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 108,68), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar